Брюс Боа (; 10 июля 1930, Калгари, Канада — 17 апреля 2004, Суррей, Великобритания) — американский и канадский актёр. Наиболее известная роль — генерал повстанцев Карлист Риекан в фильме «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Также снимался в военном фильме Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», где сыграл американского полковника, вступившего в спор с главным героем по поводу значка «Пацифик» у него на груди.

Брат канадской писательницы Мэрион Вудман, был другом британского актёра Джона Клиза.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Канады
Умершие от рака